Barka může být:

 Barka, česky Bárka – duchovní píseň, oblíbená píseň papeže Jana Pavla II.
 Barka (Omán) – město a provincie v Ománu
 Barka (řeka) – řeka v Eritreji
 Barka (Slovinsko) – vesnice ve Slovinsku
 Bezbariérové divadlo BARKA – divadlo v Brně-Králově Poli
 domácká podoba ženského jména Barbora

Související články 

 Bark
 Barc